Il Fischer Grand Prix 1983 è stato un torneo di tennis giocato sintetico indoor del Wiener Stadthalle di Vienna in Austria. È stata la 9ª edizione del torneo che fa parte del Volvo Grand Prix 1983. Il torneo si è giocato dal 17 al 23 ottobre 1983.

Campioni

Singolare maschile

 Brian Gottfried ha battuto in finale  Mel Purcell 6–2, 6–3, 7–5

Doppio maschile

 Mel Purcell /  Stan Smith hanno battuto in finale  Marcos Hocevar /  Cássio Motta 6–3, 6–4

Collegamenti esterni